Tifinagh (uttal: ) är en alfabetisk skrift som har bevarats hos tuaregerna, ett berberfolk i norra Afrika. Det används främst för att skriva korta och informella meddelanden på berberspråket Tamazight.  Till formella texter har normalt latinska eller arabiska bokstäver använts. 

Tifinagh användes allmänt av berberfolk mellan 600 f. Kr och 300 e. Kr. Sedan 2003 lärs Tifinagh ut i de marockanska skolorna i samband med undervisning på Tamazight. Sedan dess har böcker där tifinagh används börjat ges ut. 

Alfabetet består av ett tjugotal grundtecken, där vissa tecken kan kombineras till nya. Tifinagh är besläktad med den antika libyska skriften. Tifinagh skrivs från vänster till höger.

Bokstäver

Referenser

Externa länkar 
 Amanar bilder på Tifinagh-typsnitt såsom det används i tidningar och tidskrifter
 https://web.archive.org/web/20170826045645/http://www.ancientscripts.com/berber.html
 https://web.archive.org/web/20060526212406/http://www.amazighworld.net/studies/articles/touareg_histoire.php
 http://ennedi.free.fr/tifin.htm
 http://www.mondeberbere.com/langue/tifinagh/tifinagh_origine.htm
 http://www.omniglot.com/writing/tifinagh.htm

Abjader
Berber